Давид Гарсия Илундайн (; 2 апреля 1971, Барселона — 18 июня 2002) — испанский шахматист, гроссмейстер (1996).

В составе сборной Испании участник 32-й Олимпиады (1996) в Ереване и 11-го командного первенства Европы (1997) в Пуле.

Скончался из-за неоперабельной опухоли мозга .

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Испании